Си́пиля () — финская фамилия. Известные носители:

 Сипиля, Вилька (род. 1987) — финский шахматист, международный мастер (2012).
 Сипиля, Маркус (род. ?) — финский кёрлингист и тренер по кёрлингу.
 Сипиля, Сиркка (1920—1964) — финская киноактриса.
 Сипиля, Тапио (род. 1958) — финский борец.
 Сипиля, Хельви (1915—2009) — финский дипломат, юрист и политик.
 Сипиля, Элис (1876—1958) — финский гимнаст.
 Сипиля, Юха (род. 1961) — финский политик и бизнесмен, председатель партии Финляндский центр.